Tipton steht für:
 Tipton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 The Tiptons Sax Quartet, US-amerikanische Frauen-Jazzband

Orte im Vereinigten Königreich:
 Tipton (West Midlands)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tipton (Illinois)
 Tipton (Champaign County, Illinois)
 Tipton (Indiana)
 Tipton (Iowa) im Cedar County
 Tipton (Kalifornien)
 Tipton (Kansas)
 Tipton (Michigan)
 Tipton (Missouri)
 Tipton (Ohio)
 Tipton (Oklahoma)
 Tipton (Pennsylvania)
 Tipton (Tennessee)
 Tipton (West Virginia)
 Tipton (Wyoming)
 Tipton Ford, Missouri
 Tipton Hill, North Carolina
 Tiptonville, Tennessee

Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten:
 Tipton County (Indiana)
 Tipton County (Tennessee)